Matthiass ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Matthiass (1855–1918), deutscher Jurist und Professor
 Hans-Henning Matthiaß (1925–2007), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Haltungstest nach Matthiass